Пејс има више значења:
 Пејс (Флорида)
 Пејс (Мисисипи)